Tlaxcala (miasto)
 Tlaxcala (miasto prekolumbijskie)
 Tlaxcala (stan)